Korpisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Korpisaari, del av Korvenmaa, ö, Egentliga Finland, Åbo,  (2,6 km²)
2. Korpisaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn),  (35 ha)
3. Korpisaari (ö i Finland, Kajanaland), Kehys-Kainuu,  (4 ha)
4. Korpisaari (ö i Finland, Birkaland, Nordvästra Birkaland),  (2 ha)
5. Korpisaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,08, long 26,50),  (8 ha)
6. Korpisaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,20, long 26,80),  (11 ha)
7. Korpisaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,27, long 26,70),  (2 ha)
8. Korpisaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,73, long 26,28),  (42 ha)
9. Korpisaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,72, long 26,51),  (96 ha)
10. Korpisaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,94, long 26,08),  (5 ha)
11. Korpisaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,60, long 25,81),  (5 ha)
12. Korpisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,47, long 28,58),  (3 ha)
13. Korpisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,42, long 28,80),  (6 ha)
14. Korpisaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,81, long 30,85),  (1 ha)
15. Korpisaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,70, long 31,30),  (4 ha)
16. Korpisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Varkaus),  (4 ha)
17. Korpisaari (ö i Finland, Satakunta), Björneborg,  (2 ha)
18. Korpisaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 62,04, long 23,37),  (1 ha)
19. Korpisaari (ö i Karstula, Pääjärvi),  (1 ha)
20. Korpisaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,69, long 26,05),  (8 ha)
21. Korpisaari (halvö i Korpijärvi och Verijärvi),  (39 ha)
22. Korpisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,50, long 26,28),  (3 ha)
23. Korpisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,36, long 26,93),  (3 ha)
24. Korpisaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,22, long 29,97),  (13 ha)
25. Korpisaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,91, long 30,71),  (10 ha)
26. Korpisaari (ö i Finland, Södra Karelen, Villmanstrand),  (1 ha)
27. Korpisaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,45, long 30,11),  (2 ha)
28. Korpisaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa),  (9 ha)
29. Korpisaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,31, long 23,54), 
30. Korpisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,17, long 26,57),  (10 ha)
31. Korpisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,24, long 28,81),  (3 ha)
32. Korpisaari (ö i Toivakka),  (4 ha)
33. Korpisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,98, long 29,33),  (9 ha)
34. Korpisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio),  (6 ha)
35. Korpisaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,04, long 27,13),  (4 ha)
36. Korpisaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,65, long 23,62),  (26 ha)
37. Korpisaari (ö i Kannonkoski, Piispala),  (48 ha)
38. Korpisaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,67, long 24,20),  (3 ha)
39. Korpisaari (ö i Viitasaari, Vuosjärvi),  (23 ha)
40. Korpisaari (ö i Finland, Södra Karelen, Imatra),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar